Пінто () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альфонсо Пінто (1978) — італійський боксер, призер чемпіонатів Європи.
 Антоніо Пінто Соарес — голова держави Коста-Рики
 Асдрубал Пінто де Уліссеа — бразильський дипломат
 Бруно Енріке Пінто — бразильський футболіст
 Жаїр да Роза Пінто — бразильський футболіст
 Козімо Пінто — італійський боксер
 Крістіан Мачадо Пінто — болівійський футболіст
 Луїс Карлос Коррея Пінто — португальський футболіст
 Мігель Пінто — болівійський футболіст
 Муасір Клаудіно Пінто — бразильський футболіст
 Орест Пінто — британський розвідник, автор шпигунських романів
 Фаусто Пінто — мексиканський футболіст
 Фріда Пінто — індійська акторка та модель
 Хорхе Луїс Пінто — колумбійський футбольний тренер
 Хосе Мануель Пінто — іспанський футболіст

Топонім 
  - містечко в Аргентині.
 Пінто - місто в Іспанії.
 Пінто - селище в Чилі.
Складові топоніми
 Санта-Барбара-де-Пінто - містечко в Колумбії.